Die Internazionali d’Italia 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. Mai 2006 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. Im Kalenderjahr war es das vierte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Rafael Nadal, der dieses Jahr den zweiten Titel in Folge in Rom gewann. Nadal besiegte damit seinen Rivalen Federer das dritte Mal in Folge. Nadal gewann seinen 16. Karrieretitel.
Im Doppel siegten Michaël Llodra und Fabrice Santoro im Vorjahr. Nur Santoro trat erneut zum Turnier an und schied mit Nenad Zimonjić im Viertelfinale aus. Es gewannen diesmal Mark Knowles und Daniel Nestor, die schon 1997 in Rom siegreich waren. Im Finale schlugen sie im Match-Tie-Break die Israelis Jonathan Erlich und Andy Ram.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzte Paarungen im Doppel bekamen ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.200.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.450.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Rom